Christian Martínez Cedillo (1989), calciatore messicano.
Christian Martínez Muñoz (1983), calciatore cileno.
Christian Samir Martínez (1990), calciatore honduregno.

Pagine correlate
Cristian Martínez